Франция принимала участие в Зимних Олимпийских играх 1948 года в Санкт-Морице (Швейцария) во второй раз за свою историю, и завоевала одну золотую медаль. Сборная страны состояла из 36 спортсменов (28 мужчин, 8 женщин).

Медалисты

Ссылки 
 База МОК
 Официальные олимпийские отчёты 
 sports-reference.com 

1948
Страны на зимних Олимпийских играх 1948 года